Wong är ett kinesiskt efternamn, som i denna skriftform främst använts i äldre texter samt utanför Folkrepubliken Kina. Namnet är en kantonesisk transkription av två mycket vanliga standardkinesiska efternamn med skrivtecknen 王 och 黃 (förenklat 黄) och med pinyin-transkriptionerna Wáng respektive Huáng. Enligt den kantonesiska jyutping-transkriptionen har dessa namn sammanfallande uttal. 

Den 31 december 2014 var 448 personer med efternamnet Wong bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Wong
Män
 B.D. Wong (född 1960), amerikansk skådespelare
 Benedict Wong (född 1971), brittisk skådespelare
 Daniel Wong (1689–1744), svensk präst
 Wong Fei Hung (1847–1924), kinesisk kampsportmästare och traditionell läkare
 Joshua Wong (född 1996), studentaktivist från Hongkong
 Wong Kai Ying (död 1886), kinesisk kampsportmästare
 Wong Kar-wai (född 1958), kinesisk filmregissör, verksam i Hongkong
 Wong Ming-Dao, pinyin Wang Mingdao (1900–1991), kinesisk kristen ledare
 Ola Wong (född 1977), svensk författare, journalist och kinakännare
 Olavus Johannis Wong (1634–1694), svensk domprost
 Wong Tai, kinesisk kampsportmästare och traditionell läkare
 Tyrus Wong (1910–2016), amerikansk konstnär och skapare av tecknad film

Kvinnor

 Ali Wong (född 1982), amerikansk skådespelare, komiker och manusförfattare
 Anna May Wong (1905–1961), amerikansk skådespelare
 Cindy Wong (född 1959), hongkongfödd företagsledare verksam i Sverige
 Faye Wong, pinyin Wang Fei,  (född 1969), kinesisk popsångerska och skådespelare verksam i Hongkong

Se även
 Amy Wong, fiktiv person, en av huvudpersonerna i amerikansk-koreanska animerade TV-serien Futurama
 Wong Tai Sin, administrativt område i Hongkong
 Wong (auktor)

Källor

Kinesiska efternamn